De Belgische voetbalclub RSC Anderlecht speelt sinds 1955 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

Uitslagen vanuit gezichtspunt RSC Anderlecht

{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:90%;"
! Seizoen
! Competitie
! Ronde
! Land
! Club
! Totaalscore
! 1e W
! 2e W
! PUC
|-
|1955/56
|Europacup I
|1/8
|
|Vörös Lobogó SE
|4-10||3-6 (U)|| 1-4 (T)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1956/57
|Europacup I
|Q
|
|Manchester United FC
|0-12||0-2 (T)|| 0-10 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1959/60
|Europacup I
|Q
|
|Rangers FC
|2-7||2-5 (U)|| 0-2 (T)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1962/63
|Europacup I
|Q
|
|Real Madrid CF
|4-3||3-3 (U)|| 1-0 (T)
| rowspan="3"|7.0
|-
|
|
|1/8
|
|CDNA Sofia
|4-2||2-2 (U)|| 2-0 (T)
|-
|
|
|1/4
|
|Dundee FC
|2-6||1-4 (T)|| 1-2 (U)
|-
|1964/65
|Europacup I
|Q
|
|Bologna FC
|2-2 <small>BW 0-0 nv k < Barcelona ||1-0 (T)|| 1-2 (U)
| rowspan="2"|2.0
|-
|
|
|1/8
|
|Liverpool FC
|''0-4||0-3 (U)|| 0-1 (T)
|-
|1965/66
|Europacup I
|Q
|
|Fenerbahçe SK
|5-1||0-0 (U)|| 5-1 (T)
| rowspan="3"|8.0
|-
|
|
|1/8
|
|Derry City FC
|12-0||9-0 (T)||3-0R (U)
|-
|
|
|1/4
|
|Real Madrid CF
|3-4||1-0 (T)|| 2-4 (U)
|-
|1966/67
|Europacup I
|1R
|
|FC Haka Valkeakoski
|12-1||10-1 (U)|| 2-0 (T)
| rowspan="2"|4.0
|-
|
|
|1/8
|
|AS Dukla Praag
|2-6||1-4 (U)|| 1-2 (T)
|-
|1967/68
|Europacup I
|1R
|
|FC Karl-Marx-Stadt
|5-2||3-1 (U)|| 2-1 (T)
| rowspan="2"|5.0
|-
|
|
|1/8
|
|AC Sparta Praag
|5-6||2-3 (U)|| 3-3 (T)
|-
|1968/69
|Europacup I
|1R
|
|Glentoran FC
|5-2||3-0 (T)|| 2-2 (U)
| rowspan="2"|5.0
|-
|
|
|1/8
|
|Manchester United FC
|3-4||0-3 (U)|| 3-1 (T)
|-
|1969/70
|Jaarbeursstedenbeker
|1R
|
|Valur Reykjavík
|8-0||6-0 (T)|| 2-0 (U)
| rowspan="6"|19.0
|-
|
|
|2R
|
|Coleraine FC
|13-4||6-1 (T)|| 7-3 (U)
|-
|
|
|1/8
|
|Dunfermline AFC
|3-3 <small>u||1-0 (T)|| 2-3 (U)
|-
|
|
|1/4
|
|Newcastle United FC
|3-3 <small>u||2-0 (T)|| 1-3 (U)
|-
|
|
|1/2
|
|Internazionale
|2-1||0-1 (T)|| 2-0 (U)
|-
|
|
|F
|
|Arsenal FC
|3-4||3-1 (T)|| 0-3 (U)
|-
|1970/71
|Jaarbeursstedenbeker
|1R
|
|Željezničar Sarajevo
|9-7||4-3 (U)|| 5-4 (T)
| rowspan="3"|10.0
|-
|
|
|2R
|
|Akademisk BK
|7-1||3-1 (U)|| 4-0 (T)
|-
|
|
|1/8
|
|Vitória FC (Setúbal)
|3-4||2-1 (T)|| 1-3 nv (U)
|-
|1971/72
|UEFA Cup
|1R
|
|Bologna FC
|1-3||1-1 (U)|| 0-2 (T)
| rowspan="1"|1.0
|-
|1972/73
|Europacup I
|1R
|
|Vejle BK
|7-2||4-2 (T)|| 3-0 (U)
| rowspan="2"|4.0
|-
|
|
|1/8
|
|Spartak Trnava
|0-2||0-1 (U)|| 0-1 (T)
|-
|1973/74
|Europacup II
|1R
|
|FC Zürich
|3-3 <small>u||3-2 (T)|| 0-1 (U)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1974/75
|Europacup I
|1R
|
|Slovan Bratislava
|5-5 <small>u||2-4 (U)|| 3-1 (T)
| rowspan="3"|5.0
|-
|
|
|1/8
|
|Olympiakos Piraeus
|5-4||5-1 (T)|| 0-3 (U)
|-
|
|
|1/4
|
|Leeds United AFC
|0-4||0-3 (U)|| 0-1 (T)
|-
|1975/76
|Europacup II
|1R
|
|Rapid Boekarest
|2-1||0-1 (U)|| 2-0 (T)
| rowspan="5"|16.0
|-
|
|
|1/8
|
|Borac Banja Luka
|3-1||3-0 (T)|| 0-1 (U)
|-
|
|
|1/4
|
|Wrexham AFC
|2-1||1-0 (T)|| 1-1 (U)
|-
|
|
|1/2
|
|Sachsenring Zwickau
|5-0||3-0 (U)|| 2-0 (T)
|-
|
|
|F
|
|West Ham United FC
|4-2||4-2 (T)||
|-
|1976 ||UEFA Super Cup || F ||  ||FC Bayern München ||5-3||1-2 (U)|| 4-1 (T)||0.0
|-
|1976/77
|Europacup II
|1R
|
|Roda JC Kerkrade
|5-3||2-1 (T)|| 3-2 (U)
| rowspan="5"|15.0
|-
|
|
|1/8
|
|Galatasaray SK
|10-2||5-1 (T)|| 5-1 (U)
|-
|
|
|1/4
|
|Southampton FC
|3-2||2-0 (T)|| 1-2 (U)
|-
|
|
|1/2
|
|SSC Napoli
|2-1||0-1 (U)|| 2-0 (T)
|-
|
|
|F
|
|Hamburger SV
|0-2||0-2 || <small> <Amsterdam
|-
|1977/78
|Europacup II
|1R
|
|Lokomotiv Sofia
|8-1||6-1 (U)|| 2-0 (T)
| rowspan="5"|18.0
|-
|
|
|1/8
|
|Hamburger SV
|3-2||2-1 (U)|| 1-1 (T)
|-
|
|
|1/4
|
|FC Porto
|3-1||0-1 (U)|| 3-0 (T)
|-
|
|
|1/2
|
|FC Twente
|3-0||1-0 (U)|| 2-0 (T)
|-
|
|
|F
|
|Austria Wien
|4-0||4-0 || <small> < Parijs
|-
|1978 ||UEFA Super Cup || F ||  ||Liverpool FC ||4-3||3-1 (T)|| 1-2 (U)||0.0
|-
|1978/79
|Europacup II
|1R
|
|FC Barcelona
|3-3 (1-4 ns)||3-0 (T)||0-3 nv (U)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1979/80
|UEFA Cup
|1R
|
|Dundee United FC
|1-1 <small>u||0-0 (U)|| 1-1 (T)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1980/81
|UEFA Cup
|1R
|
|1. FC Kaiserslautern
|3-3 <small>u||0-1 (U)|| 3-2 (T)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1981/82
|Europacup I
|1R
|
|Widzew Łódź
|6-2||4-1 (U)|| 2-1 (T)
| rowspan="4"|14.0
|-
|
|
|1/8
|
|Juventus FC
|4-2||3-1 (T)|| 1-1 (U)
|-
|
|
|1/4
|
|Rode Ster Belgrado
|4-2||2-1 (T)|| 2-1 (U)
|-
|
|
|1/2
|
|Aston Villa FC
|0-1||0-1 (U)|| 0-0 (T)
|-
|1982/83
|UEFA Cup
|1R
|
|Koparit Kuopio
|6-2||3-0 (T)|| 3-1 (U)
| rowspan="6"|22.0
|-
|
|
|2R
|
|FC Porto
|6-3||4-0 (T)|| 2-3 (U)
|-
|
|
|1/8
|
|FK Sarajevo
|6-2||6-1 (T)|| 0-1 (U)
|-
|
|
|1/4
|
|Valencia CF
|5-2||2-1 (U)|| 3-1 (T)
|-
|
|
|1/2
|
|Bohemians CKD Praag
|4-1||1-0 (U)|| 3-1 (T)
|-
|
|
|F
|
|SL Benfica
|2-1||1-0 (T)|| 1-1 (U)
|-
|1983/84
|UEFA Cup
|1R
|
|Bryne FK
|4-1||3-0 (U)|| 1-1 (T)
| rowspan="6"|18.0
|-
|
|
|2R
|
|Banik Ostrava
|4-2||2-0 (T)|| 2-2 (U)
|-
|
|
|1/8
|
|RC Lens
|2-1||1-1 (U)|| 1-0 (T)
|-
|
|
|1/4
|
|Spartak Moskou
|4-3||4-2 (T)|| 0-1 (U)
|-
|
|
|1/2
|
|Nottingham Forest FC
|3-2||0-2 (U)|| 3-0 (T)
|-
|
|
|F
|
|Tottenham Hotspur FC
| 2-2 (3-4 ns)||1-1 (T)|| 1-1 nv (U)
|-
|1984/85
|UEFA Cup
|1R
|
|Werder Bremen
|2-2 <small>u||1-0 (T)|| 1-2 (U)
| rowspan="3"|7.0
|-
|
|
|2R
|
|ACF Fiorentina
|7-3||1-1 (U)|| 6-2 (T)
|-
|
|
|1/8
|
|Real Madrid CF
|4-6||3-0 (T)|| 1-6 (U)
|-
|1985/86
|Europacup I
|1/8
|
|Omonia Nicosia
|4-1||1-0 (T)|| 3-1 (U)
| rowspan="3"|10.0
|-
|
|
|1/4
|
|FC Bayern München
|3-2||1-2 (U)|| 2-0 (T)
|-
|
|
|1/2
|
|Steaua Boekarest
|1-3||1-0 (T)|| 0-3 (U)
|-
|1986/87
|Europacup I
|1R
|
|Górnik Zabrze
|3-1||2-0 (T)|| 1-1 (U)
| rowspan="3"|7.0
|-
|
|
|1/8
|
|Steaua Boekarest
|3-1||3-0 (T)|| 0-1 (U)
|-
|
|
|1/4
|
|FC Bayern München
|2-7||0-5 (U)|| 2-2 (T)
|-
|1987/88
|Europacup I
|1R
|
|Malmö FF
|2-1||1-0 (U)|| 1-1 (T)
| rowspan="3"|10.0
|-
|
|
|1/8
|
|Sparta Praag
|3-1||2-1 (U)|| 1-0 (T)
|-
|
|
|1/4
|
|SL Benfica
|1-2||0-2 (U)|| 1-0 (T)
|-
|1988/89
|Europacup II
|1R
|
|FC Metz
|5-1||3-1 (U)|| 2-0 (T)
| rowspan="2"|4.0
|-
|
|
|1/8
|
|KV Mechelen
|0-3||0-1 (U)|| 0-2 (T)
|-
|1989/90
|Europacup II
|1R
|
|Ballymena United
|10-0||6-0 (T)|| 4-0 (U)
| rowspan="5"|16.0
|-
|
|
|1/8
|
|FC Barcelona
|3-2||2-0 (T)|| 1-2 nv (U)
|-
|
|
|1/4
|
|FC Admira/Wacker
|3-1||2-0 (T)|| 1-1 (U)
|-
|
|
|1/2
|
|Dinamo Boekarest
|2-0||1-0 (T)|| 1-0 (U)
|-
|
|
|F
|
|UC Sampdoria
|0-2||0-2 nv ||<small> < Göteborg
|-
|1990/91
|UEFA Cup
|1R
|
|Petrolul Ploiesti
|4-0||2-0 (T)|| 2-0 (U)
| rowspan="4"|10.0
|-
|
|
|2R
|
|Omonia Nicosia
|4-1||1-1 (U)|| 3-0 (T)
|-
|
|
|1/8
|
|Borussia Dortmund
|2-2 <small>u||1-0 (T)|| 1-2 (U)
|-
|
|
|1/4
|
|AS Roma
|2-6||0-3 (U)|| 2-3 (T)
|-
|1991/92
|Europacup I
|1R
|
|Grasshopper-Club Zürich
|4-1||1-1 (T)|| 3-0 (U)
| rowspan="5"|14.0
|-
|
|
|2R
|
|PSV
|2-0||0-0 (U)|| 2-0 (T)
|-
|
|
|Groep A
|
|Panathinaikos FC
|0-0 ||0-0 (T)|| 0-0 (U)
|-
|
|
|Groep A
|
|Rode Ster Belgrado
|5-5||2-3 (U)|| 3-2 (T)
|-
|
|
|Groep A (3e)
|
|UC Sampdoria
|3-4||3-2 (T)|| 0-2 (U)
|-
|1992/93
|UEFA Cup
|1R
|
|Hibernian FC
|3-3 <small>u||2-2 (U)|| 1-1 (T)
| rowspan="3"|8.0
|-
|
|
|2R
|
|FC Dynamo Kiev
|7-2||4-2 (T)|| 3-0 (U)
|-
|
|
|1/8
|
|Paris Saint-Germain
|1-1 <small>u||0-0 (U)|| 1-1 (T)
|-
|1993/94
|Champions League
|1R
|
|HJK Helsinki
|6-0||3-0 (U)|| 3-0 (T)
| rowspan="5"|14.0
|-
|
|
|2R
|
|Sparta Praag
|5-2||1-0 (U)|| 4-2 (T)
|-
|
|
|Groep B
|
|AC Milan
|0-0||0-0 (T)|| 0-0 (U)
|-
|
|
|Groep B
|
|SV Werder Bremen
|4-7||3-5 (U)|| 1-2 (T)
|-
|
|
|Groep B (4e)
|
|FC Porto
|1-2||1-0 (T)|| 0-2 (U)
|-
|1994/95
|Champions League
|Groep C
|
|SL Benfica
|2-4||1-3 (U)|| 1-1 (T)
| rowspan="3"|5.0
|-
|
|
|Groep C
|
|Steaua Boekarest
|1-1||0-0 (T)|| 1-1 (U)
|-
|
|
|Groep C (4e)
|
|HNK Hajduk Split
|1-2||1-2 (U)|| 0-0 (T)
|-
|1995/96
|Champions League
|Q
|
|Ferencvárosi TC
|1-2||0-1 (T)|| 1-1 (U)
| rowspan="1"|1.0
|-
|1996/97
|UEFA Cup
|1R
|
|Alania Vladikavkaz
|5-2||1-2 (U)|| 4-0 (T)
| rowspan="4"|9.0
|-
|
|
|2R
|
|Vitória SC
|1-1 <small>u||1-1 (U)|| 0-0 (T)
|-
|
|
|1/8
|
|Helsingborgs IF
|1-0||0-0 (U)|| 1-0 (T)
|-
|
|
|1/4
|
|Internazionale
|2-3||1-1 (T)|| 1-2 (U)
|-
|1997/98
|UEFA Cup
|2Q
|
|Vorskla Poltava
|4-0||2-0 (T)|| 2-0 (U)
| rowspan="3"|6.0
|-
|
|
|1R
|
|Austria Salzburg
|7-6||3-4 (U)|| 4-2 (T)
|-
|
|
|2R
|
|FC Schalke 04
|1-3 ||0-1 (U)|| 1-2 (T)
|-
|1998/99
|UEFA Cup
|1Q
|
|Tiligul Tiraspol
|6-0||1-0 (U)|| 5-0 (T)
| rowspan="3"|4.0
|-
|
|
|2Q
|
|NK Osijek
|3-3 <small>u||1-3 (U)|| 2-0 (T)
|-
|
|
|1R
|
|Grasshopper Club Zürich
|0-2|| 0-2 (T)||0-0 (U)
|-
|1999/00
|UEFA Cup
|Q
|
|IF Leiftur
|9-1||6-1 (T)|| 3-0 (U)
| rowspan="3"|8.0
|-
|
|
|1R
|
|Olimpija Ljubljana
|6-1||3-1 (T)|| 3-0 (U)
|-
|
|
|2R
|
|Bologna FC
|2-4||2-1 (T)|| 0-3 (U)
|-
|2000/01
|Champions League
|2Q
|
|Anorthosis Famagusta
|4-2||4-2 (T)|| 0-0 (U)
| rowspan="8"|16.0
|-
|
|
|3Q
|
|FC Porto
|1-0||1-0 (T)|| 0-0 (U)
|-
|
|
|Groep 1G
|
|Manchester United FC
|3-6||1-5 (U)|| 2-1 (T)
|-
|
|
|Groep 1G
|
|PSV
|4-2||1-0 (T)|| 3-2 (U)
|-
|
|
|Groep 1G (1e)
|
|FC Dynamo Kiev
|4-6||0-4 (U)|| 4-2 (T)
|-
|
|
|Groep 2D
|
|SS Lazio
|2-2||1-0 (T)|| 1-2 (U)
|-
|
|
|Groep 2D
|
|Real Madrid CF
|3-4||1-4 (U)|| 2-0 (T)
|-
|
|
|Groep 2D (3e)
|
|Leeds United AFC
|2-6||1-2 (U)|| 1-4 (T)
|-
|2001/02
|Champions League
|2Q
|
|FC Sheriff Tiraspol
|6-1||4-0 (T)|| 2-1 (U)
| rowspan="5"|7.5
|-
|
|
|3Q
|
|Halmstads BK
|4-3||3-2 (U)|| 1-1 (T)
|-
|
|
|Groep 1A
|
|Lokomotiv Moskou
|2-6||1-1 (U)|| 1-5 (T)
|-
|
|
|Groep 1A
|
|AS Roma
|1-1||0-0 (T)|| 1-1 (U)
|-
|
|
|Groep 1A (4e)
|
|Real Madrid CF
|1-6||1-4 (U)|| 0-2 (T)
|-
|2002/03
|UEFA Cup
|1R
|
|Stabæk IF
|2-2 <small>u||0-1 (T)|| 2-1 (U)
| rowspan="4"|11.0
|-
|
|
|2R
|
|FC Midtjylland
|6-1||3-1 (T)|| 3-0 (U)
|-
|
|
|3R
|
|Girondins de Bordeaux
|4-2||2-0 (U)|| 2-2 (T)
|-
|
|
|1/8
|
|Panathinaikos FC
|2-3||0-3 (U)|| 2-0 (T)
|-
|2003/04
|Champions League
|2Q
|
|Rapid Boekarest
|3-2||0-0 (U)|| 3-2 (T)
| rowspan="5"|9.5
|-
|
|
|3Q
|
|Wisła Kraków
|4-1||3-1 (T)|| 1-0 (U)
|-
|
|
|Groep A
|
|FC Bayern München
|1-2||1-1 (T)|| 0-1 (U)
|-
|
|
|Groep A
|
|Olympique Lyonnais
|1-1||0-1 (U)|| 1-0 (T)
|-
|
|
|Groep A (4e)
|
|Celtic FC
|2-3||1-0 (T)|| 1-3 (U)
|-
|2004/05
|Champions League
|3Q
|
|SL Benfica
|3-1||0-1 (U)|| 3-0 (T)
| rowspan="4"|4.0
|-
|
|
|Groep G
|
|Valencia CF
|1-4||0-2 (U)|| 1-2 (T)
|-
|
|
|Groep G
|
|Internazionale
|1-6||1-3 (T)|| 0-3 (U)
|-
|
|
|Groep G (4e)
|
|SV Werder Bremen
|2-7||1-2 (T)|| 1-5 (U)
|-
|2005/06
|Champions League
|2Q
|
|Neftçi Bakoe
|5-1||5-0 (T)|| 0-1 (U)
| rowspan="5"|8.0
|-
|
|
|3Q
|
|Slavia Praag
|4-1||2-1 (T)|| 2-0 (U)
|-
|
|
|Groep G
|
|Chelsea FC
|0-3||0-1 (U)|| 0-2 (T)
|-
|
|
|Groep G
|
|Liverpool FC
|0-4||0-1 (T)|| 0-3 (U)
|-
|
|
|Groep G (4e)
|
|Real Betis
|1-1||0-1 (T)|| 1-0 (U)
|-
|2006/07
|Champions League
|Groep H
|
|AC Milan
|1-5||0-1 (T)|| 1-4 (U)
| rowspan="3"|7.0
|-
|
|
|Groep H
|
|Lille OSC
|3-3||1-1 (T)|| 2-2 (U)
|-
|
|
|Groep H (4e)
|
|AEK Athene
|3-3||1-1 (U)|| 2-2 (T)
|-
|2007/08
|Champions League
|3Q
|
|Fenerbahçe SK
|0-3||0-1 (U)|| 0-2 (T)
| rowspan="8"|12.0
|-
|2007/08
|UEFA Cup
|1R
|
|SK Rapid Wien
|2-1||1-1 (T)|| 1-0 (U)
|-
|
|
|Groep G
|
|Hapoel Tel Aviv FC
|2-0||2-0 (T)||
|-
|
|
|Groep G
|
|Aalborg BK
|1-1||1-1 (U)||
|-
|
|
|Groep G
|
|Tottenham Hotspur FC
|1-1||1-1 (T)||
|-
|
|
|Groep G (3e)
|
|Getafe CF
|1-2||1-2 (U)||
|-
|
|
|3R
|
|Girondins de Bordeaux
|3-2||2-1 (T)|| 1-1 (U)
|-
|
|
|1/8
|
|FC Bayern München
|2-6||0-5 (T)|| 2-1 (U)
|-
|2008/09
|Champions League
|2Q
|
|FK BATE Borisov
|3-4||1-2 (T)|| 2-2 (U)
| rowspan="1"|0.5
|-
|2009/10
|Champions League
|3Q
|
|Sivasspor
|6-3||5-0 (T)|| 1-3 (U)
| rowspan="7"|14.0
|-
|
|
|PO
|
|Olympique Lyonnais
|2-8||1-5 (U)|| 1-3 (T)
|-
|2009/10
|Europa League
|Groep A
|
|AFC Ajax
|4-2||1-1 (T)|| 3-1 (U)
|-
|
|
|Groep A
|
|GNK Dinamo Zagreb
|2-1||2-0 (U)|| 0-1 (T)
|-
|
|
|Groep A (1e)
|
|FC Timişoara
|3-1||0-0 (U)|| 3-1 (T)
|-
|
|
|2R
|
|Athletic Bilbao
|5-1||1-1 (U)|| 4-0 (T)
|-
|
|
|1/8
|
|Hamburger SV
|5-6||1-3 (U)|| 4-3 (T)
|-
|2010/11
|Champions League
|3Q
|
|The New Saints FC
|6-1||3-1 (U)|| 3-0 (T)
| rowspan="6"|8.0
|-
|
|
|PO
|
|FK Partizan
|4-4 (2-3 ns)||2-2 (U)|| 2-2 nv (T)
|-
|2010/11
|Europa League
|Groep G
|
|FK Zenit Sint-Petersburg
|2-6||1-3 (T)|| 1-3 (U)
|-
|
|
|Groep G
|
|AEK Athene
|4-1||3-0 (T)|| 1-1 (U)
|-
|
|
|Groep G (2e)
|
|HNK Hajduk Split
|2-1||0-1 (U)|| 2-0 (T)
|-
|
|
|2R
|
|AFC Ajax
|0-5||0-3 (T)|| 0-2 (U)
|-
|2011/12
|Europa League
|PO
|
|Bursaspor
|4-3||2-1 (U)|| 2-2 (T)
| rowspan="5"|13.5
|-
|
|
|Groep L
|
|AEK Athene
|6-2||4-1 (T)|| 2-1 (U)
|-
|
|
|Groep L
|
|Lokomotiv Moskou
|7-3||2-0 (U)|| 5-3 (T)
|-
|
|
|Groep L (1e)
|
|SK Sturm Graz
|5-0||2-0 (U)|| 3-0 (T)
|-
|
|
|2R
|
|AZ Alkmaar
|0-2||0-1 (U)|| 0-1 (T)
|-
|2012/13
|Champions League
|3Q
|
|FK Ekranas
|11-0||5-0 (T)|| 6-0 (U)
|rowspan="5"|11.0
|-
|
|
|PO
|
|AEL Limassol
|3-2||1-2 (U)|| 2-0 (T)
|-
|
|
|Groep C
|
|AC Milan
|1-3||0-0 (U)|| 1-3 (T)
|-
|
|
|Groep C
|
|FK Zenit Sint-Petersburg
|1-1||0-1 (U)|| 1-0 (T)
|-
|
|
|Groep C (4e)
|
|Málaga CF
|2-5||0-3 (T)|| 2-2 (U)
|-
|2013/14
|Champions League
|Groep C
|
|Paris Saint-Germain
|1-6||0-5 (U)|| 1-1 (T)
|rowspan="3"|5.0
|-
|
|
|Groep C
|
|SL Benfica
|2-5||0-2 (U)|| 2-3 (T)
|-
|
|
|Groep C (4e)
|
|Olympiakos Piraeus
|1-6||0-3 (T)|| 1-3 (U)
|-
|2014/15
|Champions League
|Groep D
|
|Arsenal FC
|4-5||1-2 (T)|| 3-3 (U)
|rowspan="4"|10.0
|-
|
|
|Groep D
|
|Borussia Dortmund
|1-4||0-3 (T)|| 1-1 (U)
|-
|
|
|Groep D (3e)
|
|Galatasaray SK
|3-1||1-1 (U)|| 2-0 (T)
|-
|2014/15 
|Europa League
|2R
|
|Dinamo Moskou
|1-3||0-0 (T)|| 1-3 (U)
|-
|2015/16
|Europa League
|Groep J
|
|Tottenham Hotspur FC
|3-3||2-1 (T)|| 1-2 (U)
|rowspan="5"|11.0
|-
|
|
|Groep J
|
|AS Monaco 
|3-1||1-1 (T)|| 2-0 (U)
|-
|
|
|Groep J (2e)
|
|FK Qarabağ 
|2-2||0-1 (U)|| 2-1 (T)
|-
|
|
|2R
|
|Olympiakos Piraeus 
|3-1||1-0 (T)|| 2-1 (nv) (U)
|-
|
|
|1/8
|
|FK Sjachtar Donetsk
|1-4||1-3 (U)|| 0-1 (T)
|-
|2016/17 
|Champions League
|3Q
|
|FK Rostov
|2-4||2-2 (U)|| 0-2 (T)
|rowspan="8"|18.5
|-
|2016/17 
|Europa League
|PO
|
|Slavia Praag
|6-0||3-0 (U)|| 3-0 (T)
|-
|
|
|Groep C
|
|AS Saint-Étienne
|3-4|| 1-1 (U)|| 2-3 (T)
|-
|
|
|Groep C
|
|1. FSV Mainz 05
|7-2||1-1 (U)|| 6-1 (T)
|-
|
|
|Groep C (2e)
|
|Qäbälä PFK
|6-2||3-1 (T)|| 3-1 (U)
|-
|
|
|2R
|
|FK Zenit Sint-Petersburg
|3-3 <small>u||2-0 (T)|| 1-3 (U)
|-
|
|
|1/8
|
|APOEL Nicosia
|2-0||1-0 (U)|| 1-0 (T)
|-
|
|
|1/4
|
|Manchester United FC
|2-3||1-1 (T)|| 1-2 nv (U)
|-
|2017/18
|Champions League
|Groep B
|
|FC Bayern München
|1-5||0-3 (U)|| 1-2 (T) 
|rowspan="3"|6.0
|-
|
|
|Groep B
|
|Paris Saint-Germain
|0-9||0-4 (T)|| 0-5 (U)
|-
|
|
|Groep B (4e)
|
|Celtic FC
|1-3||0-3 (T)|| 1-0 (U)
|-
|2018/19 
|Europa League
|Groep D
|
|Fenerbahçe SK
|2-4||2-2 (T)|| 0-2 (U)
|rowspan="3"|3.0
|-
|
|
|Groep D
|
|GNK Dinamo Zagreb
|0-2||0-2 (T)|| 0-0 (U)
|-
|
|
|Groep D (4e)
|
|Spartak Trnava
|0-1||0-1 (U)|| 0-0 (T)
|-
|rowspan="2"| 2021/22 ||rowspan="2"| Europa Conference League || 3Q ||  ||KF Laçi || 5-1  || 3-0 (U) || 2-1 (T) ||rowspan="2"|2.5
|-
|PO ||  || SBV Vitesse || 4-5 || 3-3 (T) || 1-2 (U)
|-
|rowspan="8"| 2022/23 ||rowspan="8"| Europa Conference League || 3Q ||  || Paide Linnameeskond|| 5-0 || 2-0 (U) || 3-0 (T) ||rowspan="8"|15.0
|-
| PO ||  || BSC Young Boys || 1-1  (3-1 ns) || 1-0 (U) || 0-1 nv (T)
|-
| Groep B||  || West Ham United FC || 1-3 || 0-1 (T) || 1-2 (U)
|-
| Groep B||  || FCSB || 2-2 || 0-0 (U) || 2-2 (T)
|-
| Groep B (2e)||  || Silkeborg IF || 3-0 || 1-0 (T) || 2-0 (U)
|-
|   2R ||  || PFK Ludogorets || 2-2  (3-0 ns) || 0-1 (U) || 2-1 (T)
|-
|  1/8 ||  || Villarreal CF || 2-1 || 1-1 (T) || 1-0 (U) 
|-
|  1/4 ||  ||  AZ Alkmaar || - ||  (T) ||  (U)
|-
|}

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 507.0

Overzicht per tegenstander 
Onderstaande verdeling per associatie op alfabetische volgorde. Ploeg waar het meest recent nog tegen gespeeld is als eerste onder het land vermeld. Bijgewerkt t/m winterstop 21/22.

RSC Anderlecht
Anderlecht